

Resultados por concelho 
Os resultados por concelhos no Distrito da Guarda foram os seguintes:

Aguiar da Beira

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Almeida

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Celorico da Beira

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Figueira de Castelo Rodrigo

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Fornos de Algodres

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Gouveia

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Guarda

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Manteigas

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Mêda

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Pinhel

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Sabugal

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Seia

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Trancoso

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vila Nova de Foz Côa

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia 

Guarda
Autarquicas 2013